Wochma (russisch ) bezeichnet folgende geographischen Objekte in Russland:
 Wochma (Fluss), Nebenfluss der Wetluga
 Wochma (Ort), Siedlung und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Kostroma